Hohleborn (Floh-Seligenthal) - dorp in Thüringen
Hohleborn (Bad Salzungen) - dorp in Thüringen